Пара Сюко Аояма / Мисаки Дои — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — Эшли Барти и Кейси Деллакква — не защищали свой титул.

Посев 

  Сюко Аояма /  'Мисаки Дои (Титул)
  Луксика Кумкхум /  Тамарин Танасугарн (Полуфинал)

<ol start="3">
  Нича Летпитаксинчай /  Пеангтарн Плипыч ''(Первый раунд)
  Эри Ходзуми /  Макото Ниномия ''(Финал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Dunlop World Challenge 2013